Pohlit ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Pohlit (* 1976), deutscher Komponist, Dirigent und Pianist
 Stefan Pohlit (* 1976), deutscher Komponist und Musiktheoretiker